Az 1956. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát január 30-án rendezték a Snow Stadionban. Ez a versenyszám váltotta fel a korábbi 18 km-es versenyt. Az aranyérmet a norvég Hallgeir Brenden nyerte. A versenyszámnak nem volt magyar résztvevője.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F15